Шебор () — чешская фамилия. Известные носители:

 Шебор, Иосиф (Осип) Антонович (1847—1928) — чешский и российский филолог-классик.
 Шебор, Карел (1843—1903) — чешский композитор, дирижёр.